Самин — русская фамилия, женская форма Самина.

Известные носители 
 Самин, Дмитрий Константинович — современный российский автор — составитель мемуарной литературы, автор серии «Сто великих…» издательства «Вече».
 Самин, Михаил Иванович (род. 2000) — российский гражданский активист, программист.

См. также 
«Самин» — компонент ракетного топлива (горючее), смесь технических изомерных ксилидинов и технического триэтиламина.